Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Mime Jr. i Mr. Mime.

Mime Jr 

Mime Jr. és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i tipus fada i evoluciona a Mr. Mime.

Mr. Mime 

Mr. Mime és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de psíquic i fada. Evoluciona de Mime Jr..

Usant la seua habilitat de mim, crea barreres de llum i força que ho protegeixen dels atacs, igual que els mims reals és conegut per la creació de caixes imaginàries on se fica a ell mateix. Tanmateix, pot ser molt hostil si alguna cosa interromp la seva imitació mímica. Malgrat el nom, les femelles Mr. Mime existeixen.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus psíquic
Pokémon de tipus fada